Immenhof ist der Name von geographischen Objekten:
 Immenhof (Crivitz), Ortsteil der Stadt Crivitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Immenhof (Grabow), Wohnplatz von Grabow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Immenhof, Kreis Cammin/Pommern, deutscher Name von Imno, Ortschaft der Gmina Golczewo, Woiwodschaft Westpommern
 Immenhof (Ostpreussen)
 Immenhof, ehemaliges Hotelgebäude in Königswinter, siehe Rheinallee 6 (Königswinter)
 Immenhof, Obst- und Gemüsegärtnerei der Henny Rosenthal in Dessow

Immenhof in der Filmwelt:
 Immenhof-Filme, fünfteilige Kinofilmreihe
 Immenhof, fiktiver Gutshof der Filmreihe, siehe Gut Rothensande 
 Immenhof (Fernsehserie), 19-teilige ZDF-Familienserie
 Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers, deutsch-belgischer Spielfilm vom Sharon von Wietersheim (2019)
 Immenhof – Das große Versprechen, Spielfilm vom Sharon von Wietersheim (2019)

Siehe auch: